

Октябрь 
 30 октября — Герман, святой, епископ Капуи (516—540).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Бодхидхарма, первый патриарх чань-буддизма, основатель учения чань (дзэн), 28-й патриарх буддизма.
 Буддапалита, индийский философ, буддийский монах, последователь Нагарджуны и комментатор Нагарджуны и Арьядэвы.
 Ведаст, святой Римско-Католической Церкви, первый епископ Арраса и Камбре.
 Гурин Стриженая борода, правитель Мейрионита (500—540), суб-королевства, подчиненного Королевству Гвинет.
 Давид Солунский, греческий святой, почитаемый в лике преподобных.
 Дигнага, индийский мыслитель, буддийский монах, принадлежащий школе йогачара, основатель индийской буддийской логики.
 Ильтуд, валлийский святой.
 Калеб, царь Аксума (514—530).
 Кинлас Рыжий, правитель Роса (около 520—540 гг), суб-королевства, вассального по отношению к Гвинеду.
 Пасген, правитель Поуиса.
 Паул ап Глиуис, правитель Пенихена (480—540).
 Попхын, 23-й ван Силла, одного из трёх государств Корейского полуострова.
 Ригенеу ап Райн, король Брихейниога.
 Энда Аранский, святой Аранский.

0540
Умершие в 540 году